El Itagüí Fútbol Club puede corresponder a varios clubes de fútbol profesional en Colombia:

 Águilas Doradas Rionegro (Bajo los nombres de Itagüí Ditaires, Itagüí Fútbol Club e Itagüí Águilas Doradas jugó en Itagüí y en la actualidad juega en Rionegro).
 Itagüí Leones (Desde 2017 juega en Itagüí).
 Club Deportivo Industrial Itagüí (Jugó en Itagüí entre 1992 y 1993).
 Itagüí F.C. (Jugó en Itagüí entre 1996 y 2003).